Füllhorn steht für:

 Füllhorn, mythologisches Symbol des Glücks
 Füllhorn (Heraldik), gemeine Figur auf Wappen
 Füllhorn (Skulptur), Skulptur in Bremen-Schwachhausen
 Füllhorn, früherer Name der Handelsmarke „Rewe Bio“, siehe Rewe Group #Vertriebslinien
 Füllhorn, Bio-Supermarktkette in Nordbaden, teilweise in Denns Biomarkt aufgegangen
 Zum Füllhorn, 1772 gegründete Freimaurerloge in Lübeck, siehe Logenhaus (Lübeck)

Siehe auch:
 Fülhorn